DÜV steht für:
 „Dampfkessel-Überwachungs- und Revisions-Verein“, siehe TÜV#Geschichte

DüV steht für:
 Düngemittelverordnung

Abkürzung